Юрий Рожков:
 Рожков, Юрий Владимирович (1970—2016) — российский шеф-повар и телеведущий.
 Рожков, Юрий Николаевич (1898—1940) — русский революционер, советский художник и инженер-геолог.
 Рожков, Юрий Фёдорович (1941—2014) — советский и украинский певец, композитор, аранжировщик.